Kangersivattiaajik bezeichnet:
 Kangersivattiaajik (Bucht, bei Qernertivartivit), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangersivattiaajik (Bucht, Sermilik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland